Repatrianten sind Menschen, in der Regel Kriegsflüchtlinge, Vertriebene und Kriegsgefangene, die in ihre Heimat zurückgeführt („repatriiert“) werden. Der Begriff Repatrianten fand vor allem im Zusammenhang mit den Bevölkerungsverschiebungen unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg Verwendung und wird dementsprechend auch als Euphemismus (Beschönigung) kritisiert. Eine ehrlichere Bezeichnung sei „Vertriebene“ oder „Verjagte“.

Im 20. Jahrhundert wurden nach den Kriegen in Europa mehrere Rückführungskommissionen geschaffen, die die Rückkehr der Repatrianten in deren Herkunftsland überwachten. In einigen Ländern wurden Repatriierungskrankenhäuser gegründet, um für die laufende medizinische und gesundheitliche Betreuung von Militärpersonen zu sorgen. In der Sowjetunion wurden die Repatrianten teilweise als Vaterlandsverräter angesehen, weil sie als Soldaten der Roten Armee in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten oder als zivile Zwangsarbeiter ins Deutsche Reich deportiert worden waren. Ihnen wurde pauschal die Kollaboration mit dem Feind unterstellt, so dass die meisten über sogenannte „Prüf- und Filtrationslager“ in die Straf- beziehungsweise Arbeitslager des Gulag gerieten. Ein nicht näher zu beziffernde Zahl angeblicher „Kollaborateure“ wurde erschossen.

Siehe auch 
 Zwangsumsiedlung von Polen aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten 1944–1946
 Situation in der Tschechoslowakei
 Aussiedler und Spätaussiedler
 Displaced Person (Abschnitte: Repatriierung, Zwangsrepatriierung)
 Heimkehrer

Literatur 
 Iris Helbing: Polens verlorene Kinder. Die Suche und Repatriierung verschleppter polnischer Kinder nach 1945. Univ.-Diss., Europa-Universität Viadrina, Mai 2015. Volltext online.

Einzelnachweise 

Vertriebenenthematik
Rückführungspolitik
Personenbezeichnung (Migration)
Kriegsgefangenschaft und Internierung (Zweiter Weltkrieg)